Михаил Фёдорович Фёдоров:
 Фёдоров, Михаил Фёдорович (1848—1904) — писатель, классик чувашской литературы.
 Фёдоров, Михаил Фёдорович (1905—?) — депутат Верховного Совета СССР 5-го созыва.
 Фёдоров, Михаил Фёдорович (1912—1960) — участник Великой Отечественной войны, генерал-майор.